Kim Anderson (biciklist)
Kim Anderson (igrač američkog nogometa)
Kim Anderson (košarkaš)
Kim Anderson (pjevač)

Vidi Kim Anderzon, Kim Andersson i Kim Andersen.